Termin  ima više značenja.

 Lupeolna sintaza, enzim
 -{Lupi (Camarines Sur)}-, filipinska opština

 Lupi, Pescara
 Lupi, Piacenza
 Lupi, Teramo